Nicolae Petrașcu se poate referi la:

 Nicolae Petrașcu (n. 1859 - d. 1944), diplomat, scriitor, memorialist, publicist,  istoric și critic de artă român;
 Nicolae Petrașcu (n. 1907 - d. 1968), om politic român, comandant legionar și scriitor.